Worthing – città del West Sussex, Inghilterra
 Worthing – borough del West Sussex, Inghilterra
 Worthing – villaggio del Contea di Lincoln, Dakota del Sud, Stati Uniti d'America
 Worthing – villaggio del Breckland, Norfolk, Inghilterra